Batalha de Messines (1914)
 Batalha de Messines (1917)
 Batalha de La Lys (1918) — que por vezes é dividida em várias batalhas, uma delas em Messines

Desambiguações de guerras e batalhas